Степаненко Микола Іванович (1958) — український учений-мовознавець
 Степаненко Микола Леонтійович (1949) — полковник міліції, директор ЗАТ «Український сувенір», організатор проекту «Рушник національної єдності»
 Степаненко Микола Семенович (1960) — металург, Герой України
 Степаненко Микола Омелянович (1918–1993) — громадський і політичний діяч на еміграції, журналіст і літературознавець